Сергей Васильевич Гапоненко () — белорусский . Академик Национальной академии наук Беларуси (2014, член-корреспондент с 2004 года), доктор физико-математических наук (1996), профессор (2008). Лауреат премии НАН Беларуси (2010), награждён медалью Франциска Скорины (2017).

Биография 
С. В. Гапоненко родился в Минске. В 1980 году окончил БГУ и начал работать в Институте физики АН БССР, а впоследствии в Институте молекулярной и атомной физики НАН Беларуси, где являлся заместителем директора по научной работе (1997—99), исполняющим обязанности директора (1999—2000), директором (2000—2007). Одновременно с 2001 по 2018 год возглавлял лабораторию нанооптики (с 2007 года — в составе Института физики НАН Беларуси). С 2014 года занимает должность председателя Научного совета Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований (БРФФИ), директора Исполнительной дирекции БРФФИ.

Научная деятельность 
Научные работы С. В. Гапоненко посвящены физике конденсированного состояния, оптике наноструктур. Он исследовал нелинейные оптические свойства примесных полупроводниковых кристаллов, спектральные свойства нанокристаллов, помещенных в диэлектрическую матрицу, а также изменение их характеристик при постепенном переходе к объемным телам. С. В. Гапоненко предложил использовать коллоидные наноструктуры в качестве фотонных кристаллов, изучил изменение квантовых процессов в таких системах, приводящее к изменению вероятностей квантовых переходов в молекулах, усилению нелинейно-оптических эффектов, увеличению чувствительности спектроскопических методов, исследовал закономерности распространения света в сложных (в том числе фрактальных) структурах. В 1996 году защитил диссертацию на соискание учёной степени доктора физико-математических наук по теме «Спектроскопические свойства полупроводниковых нанокристаллов и органических молекул в диэлектрических матрицах».

Введение в нанофотонику 
С. В. Гапоненко написал учебник под названием «Введение в нанофотонику», который был рекомендован Кембриджским университетом как учебное пособие для студентов старших курсов и магистрантов. Книга писалась изначально на английском языке и включает около 500 страниц.

Публикации 
С. В. Гапоненко является автором нескольких монографий и около 200 научных работ, в том числе:
 Книги
 
 
 
 
 

 Основные статьи

Примечания

Ссылки 
 Сергей Васильевич Гапоненко: Справка на сайте НАН Беларуси
 Гапоненко Сергей Васильевич на сайте Белорусского республиканского фонда фундаментальных исследований
 Страница лаборатории нанооптики Института физики НАН Беларуси
 Гапоненко Сергей Васильевич в базе данных «История белорусской науки в лицах» Центральной научной библиотеки им. Якуба Коласа НАН Беларуси

Выпускники Белорусского государственного университета